Верхнесолёновское сельское поселение — муниципальное образование в Весёловском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Верхнесолёный.

Административное устройство 
В состав Верхнесолёновского сельского поселения входят:
 хутор Верхнесолёный
 хутор Кирпичный
 хутор Ленинский
 хутор Малая Балабинка
 хутор Маныч-Балабинка
 хутор Нижнесолёный
 хутор Новосёловка
 посёлок Новый
 посёлок Полевой
 хутор Рассвет
 посёлок Садковский
 посёлок Северный
 хутор Спорный
 посёлок Средний Маныч
 хутор Цугейкин
 посёлок Чаканиха

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Муниципальное образование Верхнесоленовского сельского поселения

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Весёловского района (Ростовская область)